Palonen ist der Name von:

Personen
 Kari Palonen (* 1947), finnischer Politikwissenschaftler
 Sinikka Palonen (* 1948), finnische bildende Künstlerin
 Vesa Palonen (1943–2008), finnischer politischer Beamter

geografische Objekte (Seen und Inseln) in Finnland

 Palonen (Mäntyharju), See bei Mäntyharjussa
 Palonen (Utajärvi), See bei Utajärvellä
 Palonen (Kajanaland, lat 65,05, long 27,72)
 Palonen (Kajanaland, Kajana, lat 64,39, long 27,86)
 Palonen (Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,15, long 27,98)
 Palonen (Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 28,16)
 Palonen (Kajanaland, Kajana, lat 64,52, long 26,91)
 Palonen (Norra Österbotten)
 Palonen (Södra Savolax)